Александр Ключарёв:
 Ключарёв, Александр Игнатьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3840; 12 декабря 1824.
 Ключарёв, Александр Сергеевич (1906—1972) — советский композитор, дирижёр и пианист, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Ключарёв, Александр Степанович (1853—?) — российский государственный деятель конца XIX — начала XX века.